A Luxembourg Kockelscheur é uma arena destinada à prática de hóquei no gelo. Localiza-se na capital de Luxemburgo, a cidade de Luxemburgo. Sediará todos os jogos da terceira divisão do campeonato internacional de hóquei de 2008 .

Hóquei no gelo
Desporto de Luxemburgo